Канделас има више значења:

 Канделас (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Канделас (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику